Забур

 Забур (гмина) — сельская гмина (волость) в Польше
 Забур (книга) — название Псалтиря у мусульман